Manuel Quezon, een voormalig president van de Filipijnen

Of het kan verwijzen naar een geografische betekenis, die allen naar hem vernoemd zijn:
 Quezon (provincie), een provincie in de Filipijnen;
 Quezon City, een stad in Metro Manilla in de Filipijnen;
 Quezon (Bukidnon), een gemeente in de Filipijnse provincie Bukidnon;
 Quezon (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela;
 Quezon (Nueva Ecija), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Ecija;
 Quezon (Nueva Vizcaya), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Vizcaya;
 Quezon (Palawan), een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan;
 Quezon (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon;